Francisco Augusto da Silva Sieuve  (Ilha Terceira, Açores, Portugal, — Ilha Terceira, Açores, Portugal) foi um militar português.

Biografia
Major do exército do exército português, em 1821, era Alferes de infantaria, aderiu à revolução constitucional em Angra do Heroísmo, acompanhando sempre com entusiasmo todo o movimento liberal. Foi condecorado com o hábito da Ordem de Avis. 
Foi filho de José Joaquim da Silva e de D. Maria Máxima Sieuve.

Memória da Visita Régia à Ilha Terceira, escrito por Alfredo Luís Campos. Imprensa Municipal, Angra do Heroísmo, 1903.

Naturais dos Açores
Militares dos Açores
Oficiais superiores de Portugal